Bamforth ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bamforth (* 1952), englischer Hochschullehrer
 Geoffrey Bamforth (1896–1985), englischer Fußballspieler